Der Krakau-Marathon (polnisch Cracovia Maraton) ist ein Marathon in Krakau, der seit 2002 stattfindet. Er wird vom Sportamt der Stadt Krakau organisiert. Schirmherr der Veranstaltung ist der Olympiasieger im Gehen Robert Korzeniowski.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:09:18 h, Cyprian Kotut (KEN), 2019
 Frauen: 2:28:03 h, Viktoriya Khapilina (UKR), 2019

Siegerliste 

Quellen: Website des Veranstalters

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Cracovia Maraton Offizielle Homepage (englisch)
 MARATHON DE CRACOVIE, auf marathoninfo.free.fr (französisch)

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Marathon
Laufveranstaltung in Polen
Marathon
Erstveranstaltung 2002